Väderblommor (Dimorphotheca) är ett släkte av korgblommiga växter. Väderblommor ingår i familjen korgblommiga växter.

I släktet förekommer ettåriga örter, växter där bara rötterna övervintrar och städsegröna buskar. Arterna lever i södra Afrika. Dimorphotheca pulvinalis och solvisare (Dimorphotheca sinuata) är vanligt förekommande som trädgårdsväxter utanför utbredningsområdet.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter